Holonothrus är ett släkte av kvalster. Holonothrus ingår i familjen Crotoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Holonothrus